Dies ist eine Liste der Ministerpräsidenten von Polen.

Ministerpräsidenten des Regentschaftskönigreichs Polen (5. November 1916 – 1918)

Ministerpräsidenten der 2. Republik Polen (1918–1939)

Ministerpräsidenten der Polnischen Exilregierung (1939–1990)

Ministerpräsidenten der Volksrepublik Polen (1944–1989)

Ministerpräsidenten der 3. Republik Polen (seit 1989) 

Der Ministerpräsident Polens (Prezes Rady Ministrów) steht nach der aktuellen Verfassung (1997) an der Spitze des Ministerrats. Er leitet und koordiniert die Arbeit des Ministerrats.

Die Umbenennung der „Volksrepublik Polen“ in „Republik Polen“ wurde im Januar 1990 wirksam. Der politische Führungsanspruch der Kommunistischen Partei wurde allerdings bereits 1989 aus der Verfassung entfernt.

Der Ministerpräsident wird vom Staatspräsidenten nominiert, vom Sejm gewählt und wiederum vom Staatspräsidenten ernannt. Seine reguläre Amtszeit von vier Jahren kann durch ein Misstrauensvotum des Sejm beendet werden.

Mehrere stellvertretende Ministerpräsidenten stehen ihm zur Seite.

Gestrichelte Linie trennt die Legislaturperiode

Siehe auch 

 Ministerpräsident (Polen)
 Liste der Präsidenten Polens
 Politisches System Polens

!
Polen
!

sv:Polens regeringschef#Lista över Polens premiärministrar